|-
| 156901 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156902 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156903 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156904 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156905 - ||  || 7 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156906 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156907 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156908 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156909 - ||  || 8 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156910 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 156911 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156912 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156913 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156914 - ||  || 23 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156915 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156916 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156917 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156918 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156919 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156920 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156921 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156922 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156923 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156924 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156925 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156926 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156927 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156928 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156929 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156930 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156931 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156932 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156933 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156934 - ||  || 30 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156935 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156936 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156937 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156938 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156939 Odegard ||  || 24 martie 2003 ||  || 
|-
| 156940 - ||  || 25 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156941 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156942 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156943 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156944 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156945 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156946 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156947 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156948 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156949 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156950 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156951 - ||  || 9 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156952 - ||  || 7 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156953 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156954 - ||  || 23 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 156955 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156956 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156957 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156958 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156959 - ||  || 28 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156960 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156961 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156962 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156963 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156964 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156965 - ||  || 28 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156966 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156967 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156968 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156969 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156970 - ||  || 29 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156971 - ||  || 29 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156972 - ||  || 3 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 156973 - ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156974 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156975 - ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156976 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156977 - ||  || 1 mai 2003 ||  || 
|-
| 156978 - ||  || 5 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156979 - ||  || 5 mai 2003 ||  || 
|-
| 156980 - ||  || 6 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156981 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156982 - ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156983 - ||  || 23 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156984 - ||  || 26 mai 2003 ||  || 
|-
| 156985 - ||  || 27 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156986 - ||  || 24 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156987 - ||  || 27 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156988 - ||  || 27 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156989 - ||  || 27 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156990 Claerbout ||  || 28 mai 2003 ||  || 
|-
| 156991 - ||  || 2 iunie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156992 - ||  || 7 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156993 - || 2003 ME || 21 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156994 - ||  || 27 iunie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156995 - || 2003 NM || 1 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156996 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156997 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156998 - ||  || 25 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156999 - ||  || 23 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 157000 - ||  || 20 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-